BCB steht als Abkürzung für:

 Banco Central do Brasil
 Banque Commerciale du Bénin
 Bar Convent Berlin, eine Messe für die Barbranche
 Benzocyclobuten
 Betriebs-Center für Banken, deutsches Dienstleistungsunternehmen
 BigCityBeats, deutsche Nightlife-Marke
 BILD-Comic-Bibliothek
 1. BC Bischmisheim, deutscher Badminton-Verein
 Black Cat Bone, Tübinger Bluesrock-Band
 Böhmische Commercialbahnen, eine private Eisenbahngesellschaft
 Bund Chilenischer Burschenschaften
 C++Builder, eine Entwicklungsumgebung von Borland

Abkürzung